Italië:
Ravenna (stad), een stad in Italië
Ravenna (provincie), een provincie in Italië, waarvan bovenstaande stad de hoofdstad is
exarchaat Ravenna, de Byzantijnse bezittingen in Italië, bestuurd vanuit Ravenna
Ravenna Calcio, een Italiaanse voetbalclub

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Ravenna (Kentucky)
Ravenna (Michigan)
Ravenna (Nebraska)
Ravenna (Ohio)
Ravenna (Texas)

Overige:
Ravenna (Oscar Wilde), poëzie van Oscar Wilde 
Ravenna (vlinders), een geslacht van vlinders.